Кистер: 

 фамилия
 Кистер — русский баронский род.
 Кистер, Андрей Васильевич (1829—1907) — тайный советник.
 Кистер, Василий Иванович (1788—1875) — предприниматель и садовод, один из организаторов обустройства Александровских садов Москвы.
 Кистер, Владимир Константинович фон (1866—1940) — гродненский гражданский губернатор, тайный советник, сенатор.
 Кистер, Георгий Александрович (1894—1972) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Кистер, Игорь Оттович (род. 1965) — советский и казахстанский футболист.
 Кистер, Карл Карлович (1820—1893) — статс-секретарь, директор Императорских театров; действительный тайный советник.
 Кистер, Оттон Карлович (1824—1904) — генерал от кавалерии.
 Кистер, Фёдор Иванович (1772—1849) — педагог.
 Костер, Йохан (1613—1685) — немецкий врач, лейб-медик короля Швеции Карла Густава и, с 1667 года, царя Алексея Михайловича.

 также
 Кистер (кюстер) — церковная должность у протестантов.
 Кистёр — село, административный центр Кистерского сельского поселения в Погарском районе Брянской области России.